Ecologia: Producció primària, generació de compostos orgànics a partir de diòxid de carboni usualment a través de la fotosíntesi
 Economia:
 Producció (economia), creació i processament de béns i mercaderies
 Producció o fabricació, procés tecnològic de transformació de matèries primeres en productes amb una geometria determinada i una forma de muntatge
 Producció en cadena, procés en producció industrial basat en la cadena de muntatge
 Cooperativa de producció, associació d'obrers per constituir una empresa de la que són treballadors i propietaris alhora 
 Producció de cinema
 Director de producció, figura lligada a la producció audiovisual que té la responsabilitat organitzativa
 Productor musical
 Producció de cinema digital
 Producció integrada, sistema agrícola de generació d'aliments que procura ésser respectuós amb la salut i el medi ambient
 Esport: Campionat Mundial de Ral·lis de producció, competició automobilística complementari al Campionat Mundial de Ral·lis